Янгудакис — фамилия. Известные носители:

 Янгудакис, Рафаил (род. 1990) — кипрский футболист.
 Янгудакис, Яннакис (род. 1959) — кипрский футболист.